Вледулень () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Билтень.
 Вледулень () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Осіка-де-Сус.